C може да се отнася за:

 C – буква от латинскта азбука
 C – език за програмиране
 C#
 C++
 C – химичният символ на въглерода
 c – скорост на светлината
 „Мерцедес-Бенц C-класа“, модел леки автомобили